Cette page présente le tour préliminaire à la Coupe d'Asie des nations 1956.

À la suite de la création de la confédération asiatique de football (AFC) en 1954, les membres fondateurs décident de mettre en place une compétition continentale qui oppose tous les 4 ans les sélections nationales asiatiques.
Dix pays affiliés à l'AFC s'engagent dans la première édition de la toute nouvelle Coupe d'Asie des nations. Hong Kong, pays organisateur du tournoi final, est directement qualifié et ne dispute pas ces éliminatoires.
Les pays forfaits sont la Chine, la Birmanie, l'Inde, l'Indonésie et Singapour.
Ce tour préliminaire concerne 9 équipes asiatiques, réparties en 3 groupes de 3 équipes. Le vainqueur de chacun des groupes est qualifié pour la phase finale.

Tirage au sort des groupes éliminatoires

Groupe 1 :  

Israël se qualifie à la suite des forfaits de l'Afghanistan et du Pakistan.

Groupe 2 :

Tour préliminaire 

La Fédération de Malaisie se qualifie pour la finale du groupe (score cumulé : 11 - 5)

Finale 

Le Sud Viet-Nam se qualifie pour la phase finale (score cumulé : 7 - 3)

Groupe 3 :

Tour préliminaire 

La Corée du Sud se qualifie pour la finale du groupe (score cumulé : 5 - 0)

Finale 

La Corée du Sud se qualifie pour la phase finale (score cumulé : 4 - 1)

Les qualifiés 
  - Pays organisateur
  - Vainqueur du groupe 1
  - Vainqueur du groupe 2
  - Vainqueur du groupe 3

Notes et références externes 
 Informations et feuilles de matchs sur RSSSF

Eliminatoires 1956